Velika nagrada Japonske 1992 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1992. Odvijala se je 25. oktobra 1992.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 53
| 1:33:09,533
| 2
| 10
|-
! 2
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 53
| + 13,729 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 20
|  Martin Brundle
| Benetton-Ford
| 53
| + 1:15,503
| 13
| 4
|-
! 4
| 4
|  Andrea de Cesaris
| Tyrrell-Ilmor
| 52
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 52
| +1 krog
| 15
| 2
|-
! 6
| 23
|  Christian Fittipaldi
| Minardi-Lamborghini
| 52
| +1 krog
| 12
| 1
|-
! 7
| 32
|  Stefano Modena
| Jordan-Yamaha
| 52
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 8
| 10
|  Aguri Suzuki
| Footwork-Mugen-Honda
| 52
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 9
| 21
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Ferrari
| 52
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 10
| 22
|  Pierluigi Martini
| Dallara-Ferrari
| 52
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 11
| 30
|  Ukjo Katajama
| Larrousse-Lamborghini
| 52
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 12
| 28
|  Nicola Larini
| Ferrari
| 52
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 13
| 17
|  Emanuele Naspetti
| March-Ilmor
| 51
| +2 kroga
| 26
|  
|-
! 14
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Lamborghini
| 51
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 15
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Mugen-Honda
| 51
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 44
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Ford
| 44
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 29
|  Bertrand Gachot
| Larrousse-Lamborghini
| 39
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Renault
| 36
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jan Lammers
| March-Ilmor
| 27
| Sklopka
| 23
|  
|-
! Ods
| 33
|  Maurício Gugelmin
| Jordan-Yamaha
| 22
| Zavrten
| 25
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Ford
| 15
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 19
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 13
| Menjalnik
| 5
|  
|-
! Ods
| 3
|  Olivier Grouillard
| Tyrrell-Ilmor
| 6
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Renault
| 3
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 2
| Motor
| 3
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Nigel Mansell 1'40.646

Formula 1 sezona 1992
1992